El término tallos puede referirse, en esta enciclopedia:

 al plural de tallo;
 al nombre común de la planta Chondrilla juncea; 
 al nombre común de la planta Rumex acetosa;
 al nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.